Авраамиев монастырь — название нескольких русских монастырей.

 Авраамиев Богоявленский монастырь (Ростов)
 Авраамиев монастырь (Смоленск)
 Авраамиев Городецкий монастырь в селе Ножкино Костромской области